Натуральне число 954
 954 рік до нашої ери
 954 рік нашої ери